Канасин има више значења:

 Општина Канасин (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канасин (Канасин, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику